Transbaikalia
 Transbajkal
 Territorio della Transbajkalia
 Stato cosacco di Transbajkalia